Натуральне число 2033
 2033 рік до нашої ери
 2033 рік нашої ери